Indelicato ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Indelicato  (1931–1981), US-amerikanischer Gangster
 Anthony Indelicato (* 1947), US-amerikanischer Gangster
 Mark Indelicato (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger